Терминът Турско-персийски войни или Персийско-турски войни може да се отнася за:

 Войните между централноазиатският Тюркски хаганат и Сасанидска Персия
 Османско-персийските войни между Османската империя и Сефевидска Персия